Интеллектуальные системы:

 Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)
 Интеллектуальная информационная система
 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере (институт лингвистики РГГУ)